Oracle — має кілька значень:
 Oracle Corporation — корпорація, яка виробляє Software та Hardware продукцію
 Oracle — система керування базою даних
 Oracle Financial Analyzer
 BMW Oracle Racing 90 — 90-футовий гоночний тримаран одноіменної команди Oracle Team (США)